Појам Чермошњице се може односити на:

 Чермошњице (Семич), насељено место у општини Семич, Република Словенија
 Чермошњице при Стопичах, насељено место у општини Ново Место, Република Словенија;